's-Graveland – comune dell'Olanda Settentrionale (Paesi Bassi)
Graveland – gruppo musicale polacco black metal
 Graveland – traccia dell'album The Jester Race degli In Flames del 1995